Varanus auffenbergi  — вид ящериц семейства варанов. Видовое название дано в честь американского герпетолога Вальтера Ауфенберга (англ. Walter Auffenberg). Эндемик острова Роти (Индонезия).

Длина тела составляет 20,5-21,6 см, общая длина самцов до 60 см, самки, как правило, немного меньше. Хвост относительно толстый и круглый в поперечном сечении. V. auffenbergi похож на тиморского варана (Varanus timorensis), с некоторыми отличиями в окраске нижней стороны тела и рисунке.

V. auffenbergi можно относительно легко найти в утренние часы до восхода солнца, в укрытиях под опавшими пальмовыми листьями и камнями, в том числе возле домов крестьян. Живёт в кронах пальмы Borassus flabellifer.

По сравнению с другими варанами достаточно спокойный и скрытный вид.

Примечания

Ссылки 
 Peacock Monitor (Varanus auffenbergi) | Reptiliana: Ultimate Reptile Resource 
 Notes on the Occurrence of Varanus auffenbergi on Roti Island. — Biawak 1(1): 24–25 

Животные, описанные в 1999 году
Вараны
Пресмыкающиеся Юго-Восточной Азии
Эндемики Роти
Ауфенберг